Cet article présente une liste des parcs éoliens en fonctionnement et en cours de planification en mer du Nord.

Les informations proviennent de sources diverses, et est à jour en date de .

Parcs en exploitation

Parcs en construction

Localisation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Énergie éolienne en Europe
 Liste des fermes éoliennes terrestres
 Liste des fermes éoliennes en mer

Sites officiels 

mer du Nord